

Persones

Arts i entreteniment 
 John Holmes (actor) (1944–1988), "Johnny Wadd", estrella de cinema porno estatunidenc i sospitós del cas dels assassinats de Wonderland 
 John Holmes (compositor) (mort el 1629), músic de la catedral i compositor renaixentista anglès
 John Holmes (poeta) (1904–1962), poeta nord-americà
 John Clellon Holmes (1926–1988), poeta, novel·lista i assagista nord-americà.
 John Eric Holmes (1930–2010), autor nord-americà i promotor de jocs de rol fantàstics
 John W. Holmes (editor de cinema) (1917–2001), editor de cinema estatunidenc, nominat als 44è Premis de l'Acadèmia
 Jon Holmes (nascut el 1969), escriptor i locutor britànic de comèdia

Diplomàcia 
 John Holmes (diplomàtic britànic) (nascut el 1951), diplomàtic britànic
 John T. Holmes, ambaixador del Canadà a Indonèsia i Timor Oriental
 John Wendell Holmes (1910–1988), diplomàtic i acadèmic canadenc

Educació 
 John Holmes (professor), professor australià de geografia a la Universitat de Queensland
 John Holmes (mestre d'escola) (1703–1760), mestre d'escola anglès
 John Clough Holmes (1809–1887), comerciant estatunidenc i progenitor del Col·legi Agrícola de l'Estat de Michigan

Milícia 
 John Holmes (oficial de l'exèrcit britànic) (nascut el 1949), general britànic
 John Holmes (mercenari), mercenari angloindi del segle XIX
 John Holmes (oficial de la Royal Navy) (1640?–1683), oficial de la marina anglès

Política 
 John Holmes (vers 1529–1583), diputat de Ripon i Boroughbridge
 John Holmes (mort el 1556 o més tard), diputat de Rye
 John Holmes (polític de Maine) (1773–1843), membre de la Cambra de Representants dels Estats Units de Maine
 John Holmes (polític de Nova Zelanda) (1831–1910), membre del Parlament de Nova Zelanda
 John Holmes (polític de Nova Escòcia) (1789–1876), senador canadenc
 John Holmes (polític d'Ontario) (1828–1879), diputat canadenc
 John Bee Holmes (1760–1827), intendent (alcalde) de Charleston, Carolina del Sud
 John Edwin Holmes (1809–1863), primer tinent governador de Wisconsin
 John Robert Holmes (1927–2011), diputat canadenc

Religió 
 John Holmes (bisbe) (mort el 1904), bisbe colonial anglicà
 John Haynes Holmes (1879–1964), eclesiàstic i pacifista estatunidenc
 John McClellan Holmes (1834–1911), ministre i autor cristià

Esports 
 John Holmes (futbolista) (1869–?), futbolista anglès
 Jackie Holmes (John Holmes, 1920–1995), pilot de cotxes de carreres estatunidenc
 John Holmes (jugador de cricket) (1924–1980), jugador de cricket anglès més conegut com a Rodney Holmes
 Johnny Holmes, jugador de beisbol estatunidenc dels anys quaranta
 John Holmes (lliga de rugbi) (1952–2009), antic futbolista anglès de la lliga de rugbi
 J. B. Holmes (John Bradley Holmes, nascut el 1982), golfista estatunidenc

Altres camps 
 John Holmes (assagista) (1815–1894), activista radical a Leeds
 John Holmes (missatger de la cort de Plymouth) (1603–?), colon i oficial de la colònia de Plymouth
 John Henry Holmes (1857–1935), enginyer elèctric, inventor i quàquer anglès

Personatges de ficció 
 Auguste Lupa (també conegut com a John Hamish Adler Holmes), un personatge de ficció de dues novel·les de l'autor John Lescroart

Vegeu també 
 John Cecil Holm (1904–1981), dramaturg estatunidenc
 John Holm (nascut el 1947), polític canadenc
 Jack Holmes (desambiguació)
 Jonathan Holmes (desambiguació)